Parkerville – comune del Kansas (Stati Uniti d'America)
Parkerville – sobborgo di Perth (Australia)